DIN 1475 er en DIN-standard for en kærvstift.

Kilde 
http://bolte.dk/kaervstifter-m-kaerve-din-1475-midt/ 
DIN-standarder